Borzechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Borzechów, une gmina rurale
 Borzechów, un village, chef-lieu de la gmina de même nom